Дерю́гина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Дерюгина, Альбина Николаевна (род. 1932) — советский и украинский тренер по художественной гимнастике.
 Дерюгина, Евгения Филипповна (1923—1944) — участница обороны Одессы и Севастополя.
 Дерюгина, Ирина Ивановна (род. 1958) — советская гимнастка (двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике), украинский тренер.
 Дерюгина, Наталья Борисовна (род. 1971) — советская гандболистка, играла на позиции линейной.
 Дерюгина, Татьяна Фёдоровна (род. 1928) — белорусская учёная, лауреат Государственной премии БССР (1976).
 Топоним 
 Дерюгина — деревня, Комаричский район, Брянская область